L'adjectif vectoriel fait référence à un objet mathématique, le vecteur. Il est utilisé :

 en mathématiques : produit vectoriel, espace vectoriel, champ vectoriel, etc. ;
 en informatique : image vectorielle, processeur vectoriel, modèle vectoriel ;
 en cosmologie : mode vectoriel.